Путума́йо () — один из департаментов Колумбии. Располагается на юго-западе страны. Граничит с Эквадором и Перу. Административный центр — город Мокоа.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Путумайо 

Департаменты Колумбии